Cerato – protuberanza cutanea tipica del sottordine Aeolidacea dei molluschi nudibranchi

Persone
 Alcide Cerato – ex ciclista su strada italiano
 Domenico Cerato – architetto e religioso italiano
 Elisa Cerato – calciatrice italiana

Altro
 Kia Cerato – autovettura prodotta dalla casa automobilistica coreana Kia Motors
 Villa Forni Cerato – villa veneta situata a Montecchio Precalcino, in provincia di Vicenza

Pagine correlate
 Cerati